Zakspeed 871 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Zakspeed и выступавший в .

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Zakspeed Формулы-1